Neubrunn – comune tedesco della Baviera
 Neubrunn – comune tedesco della Turingia